

Biologie humaine
Se dit d'un nouveau-né dont le poids est situé entre le  et le  centile pour son âge gestationnel.

Pollution de l'eau
eutrophiques : se dit d'eaux encloses qui se retrouvent enrichies en éléments nutritifs tels que le phosphate, le nitrate du fait de l'activité agricole principalement. Le processus est l'eutrophisation.